HAS1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 578 амінокислот, а молекулярна маса — 64 832.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, глікозилтрансфераз. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки